Kåfjord / Gáivuotna – gmina w Norwegii (prowincja Troms)
 Kåfjord – miejscowość w Norwegii (prowincja Finnmark)
 Kåfjord – fiord w Norwegii (Porsangerfjord)
 Kåfjord – odnoga fiordu Lyngenfjord na terenie gminy Kåfjord / Gáivuotna